Peter den store kan syfta på:

 Peter I, rysk tsar
 Peter III, kung av Aragonien och Sicilien.
 Pjotr Velikij, rysk stumfilm från 1910.
 Pjotr Velikij, rysk kryssare.
"Peter den store", smeknamn på ishockeyspelaren Peter Forsberg.
"Peter den store", smeknamn på fotbollsmålvakten Peter Schmeichel
Peter The Great, amerikansk travhäst